La Montagne (Loire-Atlantique)
 La Montagne (Haute-Saône)
ook: 
gemeenten met de naam Montagne

Daarnaast kan het verwijzen naar:
 La Montagne (Jean Ferrat), het Franstalige lied van Jean Ferrat waar Het Dorp van Wim Sonneveld op is gebaseerd
ook: Familie de La Montagne